Huillard est un patronyme et un toponyme pouvant désigner :

Patronyme 
 Esther Huillard (1855-1928), artiste peintre française.
 Xavier Huillard (né en 1954), homme d'affaires français, PDG de VINCI.

Toponyme 
 Huillard, ruisseau du département de Loiret
 Beauchamps-sur-Huillard, commune française du Loiret
 Chevillon-sur-Huillard, commune française du Loiret

Homonymie de toponyme